Spojení písmen J a P může mít různé významy:

JP 
 JP – kód ISO 3166-2 pro Japonsko
 zkratka stanice metra Jiřího z Poděbrad
 JP – zkratka pro Jurský park

.jp 
 .jp – internetová doména nejvyššího řádu pro Japonsko